Indiana Jones and the Dial of Destiny (en España, Indiana Jones y el dial del destino; en Hispanoamérica, Indiana Jones y el llamado del destino) es la quinta película de la saga Indiana Jones. La película está dirigida por James Mangold, quien coescribió el guion con Jez Butterworth y John-Henry Butterworth. Se trata de la primera película de la saga no dirigida por Steven Spielberg y cuyo argumento no está basado en una historia de George Lucas, aunque este funge como coguionista y aquel como productor ejecutivo. Protagonizada por Harrison Ford retomando su papel como el arqueólogo Indiana Jones; John Rhys-Davies repite su papel de Sallah, y los nuevos miembros del reparto incluyen a Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Antonio Banderas, Shaunette Renée Wilson, Thomas Kretschmann, Toby Jones, Boyd Holbrook, Olivier Richters y  Ethann Isidore.

La película se estrenará en los Estados Unidos el 30 de junio de 2023 por Walt Disney Studios Motion Pictures, luego de varios retrasos causados por contratiempos en la producción y la pandemia de COVID-19.

Trama 
En 1969, el arqueólogo y aventurero estadounidense Indiana Jones vive en el contexto de la carrera espacial. Jones está inquieto por el hecho de que el gobierno de los EE. UU. reclutó a antiguos enemigos para ayudar a vencer a la Unión Soviética en la competencia para llegar al espacio. Su ahijada, Helena, lo acompaña en su viaje. Mientras tanto, Voller, miembro de la NASA y exnazi involucrado en el programa de alunizaje, desea hacer del mundo un lugar mejor como mejor le parezca.

Reparto 

 Harrison Ford como Indiana Jones 
 Phoebe Waller-Bridge como Helena
 Mads Mikkelsen como Voller
 Antonio Banderas como Renaldo
 John Rhys-Davies como Sallah Faisel el-Kahir
 Boyd Holbrook como Klaber
 Toby Jones como Basil
 Thomas Kretschmann como el coronel Weber
 Sam Sharma como Bidder
 Shaunette Renée Wilson como Mason, un agente del gobierno.
Además,Olivier Richters y Ethann Isidore tienen papeles no revelados

Producción

Desarrollo 
En abril de 2008, Harrison Ford dijo que regresaría como Indiana Jones para una quinta película si no tardaba otros 20 años en desarrollarse, refiriéndose al largo desarrollo de Indiana Jones y el reino de la  calavera de cristal, que se estrenaría un mes después. La película presentó al personaje Mutt Williams, interpretado por Shia LaBeouf, de quien George Lucas sugirió la idea de convertirlo en el personaje principal de la nueva entrega, aunque luego decidiría lo contrario. En cuanto a la edad de Ford para encarnar una vez más a Indy, Lucas dijo que no había ningún problema: «Pese a que tenga 80 años, no parece un anciano; al revés, es increíblemente ágil y hasta se ve mejor que hace 20 años».

Filmación 
El rodaje comenzó el 4 de junio de 2021. Tuvo lugar principalmente en Pinewood Studios, en Bamburgh Castle y en 'North Yorkshire Moors Railway. Hubo también escenas en Escocia, más concretamente en el Viaducto Leaderfoot, y una persecución en motocicleta en Glencoe. Durante el mes de junio, se prosiguió el rodaje en Londres y sus alrededores, destacando el barrio londinense de Hackney.

Un mes después, la producción se trasladó a Sicilia, Italia, concretamente a la ciudad de Siracusa: la cueva Ear of Dionysius, la Grotta Dei Cordari, el parque arqueológico de Neapolis y el castillo de Maniace. Los lugares del rodaje posteriores en Sicilia incluyeron la ciudad de Cefalù y la provincia de Trapani. Este último lugar incluyó el rodaje en las localidades de Castellammare del Golfo y Marsala. Además, Ford y Waller-Bridge también filmaron en el Templo de Segesta.

Reparto 
En abril de 2021, Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen y Thomas Kretschmann se unen a Harrison Ford en el reparto. Al mes siguiente, se confirmaron oyd Holbrook y Shaunette Renée Wilson.Cuando comenzó a filmarse la película, se anunció que Toby Jones se uniría al elenco y más tarde, el 16 de julio de 2021 también se incorporó el español Antonio Banderas.

Estreno 
A nivel mundial se estrenará  en cines el 30 de junio de 2023, y en Disney+ a principios del otoño.

Estaba previsto que la película fuese estrenada en 2021, pero la pandemia de COVID-19 propició que se retrasase al 30 de junio de 2023.

Referencias 

Cine
Indiana Jones
Películas de Antonio Banderas
Películas ambientadas en Londres
Películas sobre la tercera edad
Películas rodadas en Sicilia
Películas ambientadas en Nueva York
Películas ambientadas en 1969
Películas ambientadas en 1944